Electronic Entertainment Expo 2016 (сокр. E3 2016) — 22-я выставка электронных развлечений Electronic Entertainment Expo, которая прошла в Los Angeles Convention Center. Время проведения выставки — с 12 по 16 июня 2016 года.

Пресс-конференции

Square Enix 
Перед самым началом E3 Square Enix провела пресс-конференцию под названием Deus Ex Universe 8 июня в 8:30 PDT (18:30 MSK). В ходе конференции было показано 17-минутное демо-видео Deus Ex: Mankind Divided, новый режим игры под названием «Bench», а также 3-я игра в серии Square Enix Go — Deus Ex Go.

Electronic Arts 
Electronic Arts провела пресс-конференцию 12 июня в 13:00 PDT (23:00 MSK) в рамках своего собственного события EA Play.

Bethesda 
Bethesda Softworks провела свою вторую по счёту пресс-конференцию 12 июня в 19:00 PDT (5:00 MSK, 13 июня).

Kadokawa Games 
Kadokawa Games провела свою пресс-конференцию впервые 12 июня в 21:30 PDT (7:30 MSK, 13 июня).

Microsoft 
Microsoft провела пресс-конференцию 13 июня в 9:30 PDT (19:30 MSK).

PC Gaming Show 
PC Gaming Show провели свою вторую по счёту пресс-конференцию 13 июня в 12:00 PDT (22:00 MSK).

Ubisoft 
Ubisoft провела пресс-конференцию 13 июня в 13:00 PDT (23:00 MSK).

Sony 
Sony провела пресс-конференцию 13 июня в 18:00 PDT (4:00 MSK, 14 июня).

Nintendo 
Nintendo в четвёртый раз подряд отказались от традиционной пресс-конференции на E3. Они также отказались от предварительного записанного цифрового события. Вместо этого они провели событие под названием «Nintendo Treehouse Live @ E3». Событие транслировалось онлайн 14 июня в 9:00 PDT (19:00 MSK).

Список подтверждённых игр 
Ниже представлен список значимых игр, которым было уделено внимание на E3 2016.

Примечания 
Примечания

Список источников

Electronic Entertainment Expo
Июнь 2016 года
2016 год в Калифорнии